Elettroshock – terapia elettroconvulsivante
 Elettroshock (Shock Treatment) – romanzo di James Hadley Chase del 1959
 Elettroshock (Shock Treatment) – film del 1964 diretto da Denis Sanders
 Elettrochoc – canzone dei Matia Bazar del 1983